Kobané peut être :
 Kobané ou Aïn al-Arab, ville syrienne dans le gouvernorat d’Alep ;
 Kobané, village malinké guinéen dans la région de Kankan.

Voir aussi